Министерство сельского развития и продовольствия Греции () — правительственное ведомство Греции, отвечающее за сельское хозяйство страны.

Действующим министром является Макис Воридис.

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Греции